Plassac (Charente-Maritime) 
 Plassac (Gironde)
ook:
Plassac-Rouffiac,  Charente